The Outlaw's Daughter – romanzo di Arthur Wright del 1919
 The Outlaw's Daughter – cortometraggio statunitense del 1914
 The Outlaw's Daughter – film del 1925 diretto da John B. O'Brien
 The Outlaw's Daughter – film del 1954 diretto da Wesley Barry